Сергей Черников
 Черников, Сергей Васильевич (1891—1955) — советский военный деятель, Генерал-майор (1943 год).
 Черников, Сергей Игнатьевич (1925—1992) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Черников, Сергей Николаевич (1912—1987) — советский математик.
 Черников, Сергей Сергеевич (1909—1976) — советский археолог, доктор исторических наук; участник Великой Отечественной войны .
 Черников, Сергей Фёдорович (1914—1944) — Герой Советского Союза.